Bureja – fiume dell'estremo oriente russo;
Bureja – insediamento sulle rive del fiume Bureja